Чемпіонат СРСР з футболу 1962 (клас «Б») — чемпіонат СРСР з футболу серед команд класу «Б». У турнірі брали участь 150 команд. Переможцями стали клуби «Локомотив» (Гомель), «Спартак» (Краснодар) та «Трудові резерви» (Луганськ).

Зональний етап

1 зона РРФСР

2 зона РРФСР

3 зона РРФСР

4 зона РРФСР

5 зона РРФСР

1 зона УРСР

2 зона УРСР

3 зона УРСР

1 зона Союзні республіки

2 зона Союзні республіки

Фінали

Фінал РРФСР

Фінал УРСР 
За 1 — 6 місця

За 7 — 17 місця

За 18 — 28 місця

За 29 — 39 місця

Фінал Союзних республік 

|}

Посилання 
 RSSSF 
 helmsoccer.narod.ru 

1962
СРСР